Northampton General Hospital, een ziekenhuis in de Engelse stad Northampton, opgericht 1744 als "Northampton General Infirmary", hernoemd 1903.
 Naturhistorische Gesellschaft Hannover, een natuurwetenschappelijk gezelschap opgericht in de Duitse stad Hannover in 1797.
 National Guild of Hypnotists, de grootste Amerikaanse beroepsvereniging van hypnotiseurs, opgericht in Boston in 1951.
 Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde, opgericht 1790 als "Genootschap ter bevordering der Heelkunde", hernoemd 1870.
 Nederlands Huisartsen Genootschap, een vereniging van huisartsen in Nederland sinds 1956.
 Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, opgericht in 1959.
 Nederlands Genootschap voor Heraldiek, opgericht in 2014, zie Heraldiek#Nederlands Genootschap voor Heraldiek
 Heimstatt Nikolaus-Groß-Haus, een katholiek jongerencentrum in de geest van Nikolaus Groß in Keulen sinds circa 1955.